Taparura bezeichnet:

 Taparura (Stadt), antike Stadt in der Nähe des heutigen Sfax
 Titularbistum Taparura, römisch-katholisches Titularbistum